Сторожова вежа — споруда.
 Сторожова вежа — тип споруд у країнах Близького Сходу, призначений для охорони сільськогосподарчих ділянок під час польових робіт.
 «Сторожова вежа» — кодова назва Гуадалканальської кампанії 1942—1943 рр.

Див. також 
 «Вартова башта» — релігійний журнал, що видається та поширюється Свідками Єгови.